Сан Исидро де лас Палмас има више значења:

 Сан Исидро де лас Палмас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Исидро де лас Палмас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику